Molekulska formula -{C14H16N4O3}- se može odnositi na:

 Obidoksim
 Piromidinska kiselina